Girouard ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Girouard (* 1976), französische Schauspielerin
 Désiré Girouard (1836–1911), kanadischer Politiker
 Mark Girouard (1931–2022), britischer Architekturhistoriker
 Tina Girouard (1946–2020), US-amerikanische Künstlerin